Иван Сенявин:
 Сенявин, Иван Григорьевич (1801—1851) — сенатор; внук адмирала А. Н. Сенявина.
 Сенявин, Иван Акимович  (ок.1679—1726) — главный командир Астраханского порта, контр-адмирал.